Манинская волость — историческая административно-территориальная единица Богучарского уезда Воронежской губернии с центром в слободе Манина.

По состоянию на 1880 год состоял 7 поселений, 2 сельские общины. Население — 14 585 человек (6750 мужского пола и 7835 — женской), 1155 дворовых хозяйств.

Поселения волости на 1880 год:
 Манино — бывшая государственная слобода при реке Манина за 95 верст от уездного города, 6389 человек, 895 дворов, 2 православные церкви, 2 почтовые станции, аптека, 7 лавок, 2 кожевенных завода, 70 ветряных мельниц, 6 ярмарок в год.
 Коренная (Нескучная) — бывшее владельческое слобода при реке Манина, 1575 человек, 246 дворов, православная церковь, почтовая станция, 3 лавки, кирпичный завод, 19 ветряных мельниц.
По данным 1900 года в волости насчитывалось 18 поселений с преимущественно украинским населением, 2 сельских общества.

В 1915 году волостным урядником был Иван Тадійович Младший, старшиной был Емельян Иванович Горобнов, волостным писарем — Александр Данилович Жидкомлянов.

Примечания

Источники 
 рус. дореф. Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета.Выпускъ I. Губерніи Центральной земледѣльческой области. — СанктПетербургъ, 1880. — VI + 413 с.